Проект «Маркетплейс» — проект Банка России по созданию системы из маркетплейсов, агрегаторов и поставщиков услуг, регистратора для снижении дискриминации в части доступности финансовых продуктов. Инициирован в 2017 году, получил оформление в законодательстве в 2020 году.

Прототипирование проекта «Маркетплейс», запланированное на апрель 2018 года успешно завершилось.

Летом 2020 года Госдума приняла закон «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» и закон-спутник «О внесении изменений ... по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы».

Участники проекта 
Состав участников проекта может быть поделён на группы: управляющие электронными платформами, регистрирующие финансовые транзакции, дающие доступ к витринам/агрегаторам, поставляющие финансовые услуги

Финансовые платформы
Площадка, на которой взаимодействуют финансовые организации и клиенты для заключения финансовых операций. Задача платформы состоит в автоматизации взаимодействия сторон и обеспечении удобства совершения операций. Ниже представлены участники, включенные в реестр ЦБ РФ по сост. на 03.06.20222:
 Финуслуги от Мосбиржа
 ВТБ Регистратор от ВТБ
 Финансовая платформа от Группы компаний «ИНФИНИТУМ»
 Финансовая платформа от АО «Финансовый Маркетплейс Сравни.ру»
 Открытый финансовый маркетплейс от АО «ОФМ»
 Luna finance от АО «Открытые цифровые решения»

Регистратор финансовых транзакций (РФТ)
Реестр хранения юридически-значимой информации по совершенным на платформе сделкам и операциям
 НРД

Сайты-агрегаторы 
Автоматизированная платформа, предоставляющая клиенту возможность выбора финансового продукта посредством систематизации и визуализации его характеристик. Витрина призвана обеспечить представление параметров финансового продукта (срок, процентная ставка, рейтинг и так далее).
 Банки.ру
 Fins
 Юником24
 Сравни.ру

Поставщики финансовых продуктов и услуг
Финансовые организации, предлагающие свои продукты и услуги через маркетплейс.
 АК Барс
 Центр-инвест
 Зенит
 Совкомбанк
 Росбанк
 МКБ
 ДОМ.РФ

См. также 
 Электронная торговая площадка
 Финансовые технологии
 Финансовый маркетплейс

Примечания

Литература

Ссылки 
Основные сайты

 
 

Основные документы

 
 
 

Финансовые рынки
Финансовые услуги
Электронная коммерция